Брхловце (, ) — це маленьке село у Словаччині, у Нітранському краї, у районі Левіце.

Розташування 
Село розташоване у долині струмка.

Примітки

Посилання 
 

Округ Левіце